Вев () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 180 км на південний захід від Парижа, 80 км на південний захід від Орлеана, 21 км на південний захід від Блуа.

Історія 

1 січня 2017 року Вев і Онзен було об'єднано в новий муніципалітет Везен-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 90 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 207,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вев на сайті французького Національного інституту географії
 Вев на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вев на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вев на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вев на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер